La Carretera de Claverol és una antiga pista rural reconvertida en carretera local asfaltada que discorre pel terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Claverol), entre els pobles del Pont de Claverol i Claverol (Conca de Dalt).

Arrenca de la Carretera d'Aramunt, a prop i al nord-est de Casa Motes, des d'on s'adreça al nord-est, però fent tancats revolts per tal de guanyar ràpidament alçada. Passa per l'extrem sud-oest de l'Obac de Claverol i per ponent de les Boïgues, i, ja cap al nord, passa per la partida de Guinea. Va a buscar el costat de llevant de lo Rengar de Motes i ateny el costat de ponent del poble de Claverol, que queda enfilat dalt d'un turó a llevant. La carretera fa un tomb pel nord del poble, per tal d'acabar d'arribar-hi.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Claverol
Claverol
Claverol